KKS Mickiewicz Kluczbork – polski męski klub siatkarski z siedzibą w Kluczborku, założony w marcu 2012 roku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza. Obecnie drużyna uczestniczy w rozgrywkach I ligi siatkarskiej mężczyzn.

Historia klubu 
W marcu 2012 roku zawiązano w Kluczborku stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” Kluczbork.
Działając przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, stowarzyszenie ma za zadanie organizowanie zajęć szkoleniowych, rozwijanie i propagowanie piłki siatkowej, organizowanie zajęć sportowych rozwijających sprawność fizyczną kluczborskiej młodzieży. Celem natomiast jest stworzenie profesjonalnego systemu szkolenia siatkarskiego.
Zawiązany zespół został zgłoszony w sezonie 2012/2013 do rozgrywek piłki siatkowej seniorów, który rozpoczął rozgrywki w regionalnej III lidze opolskiej, grupy B mężczyzn.

24 czerwca 2021 roku, na Walnym Zgromadzeniu członków klubu, została zmieniona nazwa na "KKS Mickiewicz Kluczbork".

Pierwszy sezon (2012/2013) klubu w rozgrywkach ligowych był bardzo udany i po wygraniu 12 i przegraniu 2 meczy zespół awansował do III ligi opolskiej, grupy A mężczyzn.

Kolejny sezon (2013/2014), po zmianach personalnych, zespół rozpoczął od wygranego 3:0 meczu z AZS PMWSZ Medykiem Opole. Następne mecze drużyna rozgrywała ze zmiennym szczęściem. W efekcie rundę zasadniczą klub zakończył na 4. miejscu, z dorobkiem 14 punktów. W play-offach siatkarze z Kluczborka trafili na LUKS Azymek Zdzieszowice i po rozegraniu dwumeczu, dzięki lepszemu stosunkowi setów awansowali do półfinału. Tutaj przeciwnikiem był AZS UO Opole. W Kluczborku padł wynik 3:0 dla UKS-u, natomiast w Opolu 3:0 dla siatkarzy z Uniwersytetu Opolskiego. Do finału rozgrywek awansował UKS „Mickiewicz”, dzięki lepszemu bilansowi małych punktów. W finale siatkarze z Kluczborka trafili na Piast Gorzów Śląski, gdzie przegrali oba mecze i ostatecznie zajęli 2. miejsce w III lidze.

Sezon 2014/2015 – II liga, grupa 2 
Sezon 2014/2015 zespół rozpoczął rozgrywki w II lidze siatkarskiej w grupie 2 (dolnośląskiej).

Sezon 2015/2016 – II liga, grupa 3 
W sezonie 2015/2016 drużyna grała w II lidze, grupa 3 (grupa łódzka), którą po play-offach zakończyła na 4 miejscu.

Sezon 2016/2017 – II liga, grupa 3 
Po wzmocnieniach, sezon 2016/2017 drużyna zakończyła rundę zasadniczą na 3 miejscu. W play-offach poszło jeszcze lepiej i po wygranym dwumeczu z MKS Kalisz, zespół zajął ostatecznie 2 miejsce w lidze i mógł wziąć udział w turnieju półfinałowym o awans do 1 ligi w Tomaszowie Mazowieckim. Ostatecznie po wygraniu meczu z Sobieskim Żagań (3:0) i przegraniu z Lechią Tomaszów Mazowiecki (0:3) oraz z AZS UAM Poznań (1:3), siatkarze z Kluczborka nie awansowali do turnieju finałowego.

Sezon 2017/2018 – II liga, grupa 3

Sezon 2018/2019 – I liga 

|}
W sezonie 2018/2019, w rozgrywkach play-out o utrzymanie się w I lidze, UKS Mickiewicz Kluczbork przegrał rywalizację z AZS-em Częstochowa zajmując 13 miejsce. Jednak w związku z wycofaniem się z rozgrywek Plus Ligi Stoczni Szczecin i decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS-u) drużyna pozostała w rozgrywkach I ligi w nowym sezonie 2019/2020.

Sezon 2019/2020 – I liga 

W związku z panującą w Polsce pandemią koronawirusa, w dniu 25 marca 2020 roku Zarząd Polskiej Ligi Siatkówki w porozumieniu z władzami klubów postanowili o zakończeniu sezonu 2019/2020.

|}

Końcowa tabela sezonu 2019/2020

Sezon 2020/2021 – I liga 

|}

Końcowa tabela sezonu 2020/2021

Sezon 2021/2022 – I liga 

|}

Końcowa tabela sezonu 2021/2022

Sezon 2022/2023 – I liga 

|}

Sukcesy 
 Awans do II ligi w sezonie 2014/2015.
 Awans do I ligi w sezonie 2018/2019.

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Trenerzy

Zawodnicy 
Stan na 30 września 2021 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Piłka siatkowa w Kluczborku
 

Kluby siatkarskie w województwie opolskim
Sport w Kluczborku
Kluby siatkarskie założone w 2012